Ибрагимово — название населённых пунктов в России, преимущественно в мусульманских общинах. Производное от имени Ибрагим.

Башкортостан
 Ибрагимово (Баймакский район) — упразднённая в 1986 году деревня Ишмухаметовского сельсовета Баймакского района Башкирской АССР.
 Ибрагимово — деревня в Гафурийском районе, относится к Зилимкарановскому сельсовету.
 Ибрагимово — деревня в Кармаскалинском районе, относится к Савалеевскому сельсовету.
 Ибрагимово — деревня в Кугарчинском районе, относится к Юлдыбаевскому сельсовету.
 Ибрагимово — деревня в Кушнаренковском районе, относится к Старокурмашевскому сельсовету.
 Ибрагимово — село, Чишминский район.

Оренбургская область
 Ибрагимово — село, Кувандыкский район Оренбургской области.